Haag steht für:

 Hag, Hecke, eine alte Befestigung
 Haag (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

Haag ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Den Haag, Regierungssitz der Niederlande
 Haag (Oberfranken), Gemeinde im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Haag an der Amper, Gemeinde im Landkreis Freising, Bayern
 Haag in Oberbayern, Markt im Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haag (Niederösterreich), Stadt Haag, Stadt in Niederösterreich
 Haag am Hausruck, Marktgemeinde im Bezirk Grieskirchen in Oberösterreich
 Haag-Nunatakker im Ellsworthland, Antarktika

Ortsteile in Deutschland:
 Haag bei Ruhstorf, Ortsteil der Gemeinde Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Haag bei Schwarzhofen, Ortsteil des Marktes Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haag (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Haag (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Haag (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Haag (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Haag (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Haag (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haag (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Haag (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Haag (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haag (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Haag (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Haag (Geiselwind), Ortsteil der Gemeinde Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Haag (Goldkronach), Ortsteil der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Haag (Gutenstetten), Ortsteil der Gemeinde Gutenstetten, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Haag (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Haag (Heideck), Ortsteil der Stadt Heideck, Landkreis Roth, Bayern
 Haag (Hemau), Ortsteil der Stadt Hemau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Haag (Hof), Gemeindeteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Haag (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haag (Hoyerswerda), ehemalige Vorstadt am Schloss von Hoyerswerda, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Haag (Kammerstein), Ortsteil der Gemeinde Kammerstein, Landkreis Roth, Bayern
 Haag (Künzelsau), Weiler der Stadt Künzelsau im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Haag (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Haag (Marktredwitz), Ortsteil der Stadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Haag (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haag (Morbach), Ortsteil der Gemeinde Morbach im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Haag (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Haag (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Haag (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Haag (Niederwinkling), Ortsteil der Gemeinde Niederwinkling, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haag (Ornbau), Ortsteil der Stadt Ornbau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Haag (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Haag (Regnitzlosau), Ortsteil der Gemeinde Regnitzlosau, Landkreis Hof, Bayern
 Haag (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Haag (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Haag (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Haag (Schönbrunn), Ortsteil der Gemeinde Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Haag (Seubersdorf in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Seubersdorf in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Haag (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Haag (Tann), Ortsteil der Gemeinde Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haag (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Haag (Treuchtlingen), Ortsteil der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Haag (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haag (Ursensollen), Ortsteil der Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Haag (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern
 Haag (Wiesenttal), Ortsteil des Marktes Wiesenttal, Landkreis Forchheim, Bayern
 Haag (Winklarn), Ortsteil der Gemeinde Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Haag (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern
 Haag (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern
 Herrnhaag, eine Siedlung auf dem Gebiet der Stadt Büdingen im Wetteraukreis, Hessen 

Gemeindeteile in Österreich:
 Haag (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

 Haag (Gemeinde Allhartsberg), Ortsteil in der Marktgemeinde Allhartsberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Haag (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Haag (Gemeinde Haidershofen), Ortsteil von Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Haag (Gemeinde Neulengbach), Katastralgemeinde von Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Haag bei Markersdorf Ortschaft von Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Haag bei Neulengbach Ortschaft von Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Haag (Gemeinde Neustadtl), Ort in Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Haag (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Haag (Gemeinde Purgstall), Ortschaft von Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Haag (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Haag (Gemeinde Winklarn), Ortsteil von Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Haag Dorf, Katastralgemeinde von Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

 Haag (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ortschaft von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Haag (Leonding), Ortschaft von Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Haag (Gemeinde Pettenbach), Ortsteil von Pettenbach, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Haag (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Haag (Gemeinde Putzleinsdorf), Ortschaft von Putzleinsdorf, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Haag (Gemeinde Timelkam), Ortschaft von Timelkam, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haag (Gemeinde Ungenach), Ortschaft von Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haag (Gemeinde Wallern), Ortschaft von Wallern an der Trattnach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Haag (Gemeinde Wartberg), Ortschaft von Wartberg ob der Aist, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

 Haag (Gemeinde Mattsee), Ort bei Mattsee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Haag (Gemeinde Bad Gleichenberg), Katastralgemeinde von Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Haag (Gemeinde Hopfgarten), Ort bei Hopfgarten im Brixental, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Gemeindeteile in der Schweiz:
 Haag SG, eine Ortschaft in der Gemeinde Sennwald im Kanton Sankt Gallen

historisch:
 Grafschaft Haag, Territorium im Heiligen Römischen Reich
 Haag (Grafenwöhr), eine untergegangene Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab

Bauwerke:
 Abschnittsbefestigung Haag, Niederbayern
 Burg Haag, Oberbayern
 Schloss Haag, Wasserschloss bei Geldern
 Villa Haag in Augsburg

Erhebungen:
 Haag (Johannesberg), Berg bei Johannesberg im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Haag (Sinntal), höchster Berg im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Haag (Melbach), künstlicher Hügel in Wölfersheim im Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:
 Haager Konvention
 Haagsches Theorem
 Hag (Begriffsklärung)
 Haak
 Haack
 Haakh